«Вито́рия» (), более известный как «Вито́рия Сету́бал» (, ) — португальский футбольный клуб из города Сетубал в одноимённом округе на юге Португалии. В Португалии команду обычно называют «Витория Сетубал», чтобы не путать с другой «Виторией» из Гимарайнша. Клуб основан в 20 ноября 1910 года, домашние матчи проводит на стадионе «Эштадиу да Бонфин», вмещающем 18 694 зрителей. Лучшим результатом в чемпионате Португалии является 2-е место в сезоне 1971/72.

По итогам сезона 19-20 вылетели из Примеры и отправились в третий по силе дивизион страны, испытывает серьезные финансовые трудности.

История

Статистика сезонов

Достижения 
 Примейра
  Вице-чемпион (1): 1971/72
  Бронзовый призёр (3): 1969/70, 1972/73, 1973/74
 Кубок Португалии
  Победитель (3): 1964/65, 1966/67, 2004/05
  Финалист (8): 1926/27, 1942/43, 1953/54, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1972/73, 2005/06
 Кубок лиги
  Победитель (1): 2007/08
  Финалист (1): 2017/18
 Суперкубок Португалии
  Финалист (2): 2005, 2006

{

}

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт
 Неофициальный форум
 Сайт болельщиков 

Футбольные клубы Португалии
ФК «Витория» Сетубал